Les sept paroles de Jésus en croix sont une série de phrases courtes rapportées par les évangiles (il s'agit des toutes dernières phrases dites par Jésus-Christ avant de mourir, alors qu'il était crucifié) ;
 Œuvres musicales inspirées par les sept paroles de Jésus en croix :
Die Sieben Worte Jesu Christ am Kreuze SWV 478 de Henrich Schütz ;
Les Sept dernières Parole du Christ de Pergolèse (1730) ;
Die Sieben Worte Jesu am Kreuz de Christoph Graupner (1743) ;
Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze, de Joseph Haydn (ensemble orchestral, 1787) ;
Le sette ultime parole di Nostro Signore Gesù Cristo, oratorio de Saverio Mercadante (1838) : 
Les Sept Paroles de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la Croix de Charles Gounod (1855) ;
Les Sept paroles du Christ en croix, de César Franck (pour orgue et chœur, 1859) ;
Les Sept Paroles du Christ de Fernand de La Tombelle (1867) ;
Les Sept Paroles du Christ de Théodore Dubois (1867) ;
Sept Chorals-poèmes d'orgue pour les sept paroles du Christ, de Charles Tournemire (pour orgue, Op. 67, 1935) ;
Les Sept paroles pour orchestre, choeur et électronique de Tristan Murail (2009) ;
Les Sept Dernières Paroles du Christ en croix, de Christophe Looten (quatuor à cordes, 2010).